Frontale (von lat. frons „Stirn“) bezeichnet

 in der Medizin und Biologie einen Schädelknochen, siehe Stirnbein
 in der Sakralkunst das Antependium
 in der bildenden Kunst die Vorderansicht (Frontalansicht), siehe Porträt 
 einen Schild am Kopf einer Schlange, siehe Scutum frontale
 ein internationales Filmfestival in Wiener Neustadt, siehe FRONTALE Filmfestival
 
Siehe auch:
 frontal (Begriffsklärung)